Francis Leggatt Chantrey (1781-1841), Engels beeldhouwer
 Leggatt Island, een eiland in het Australische Great Barrier Reef Marine Park

Zie ook 
 Leggett (doorverwijspagina)
 Liggett (doorverwijspagina)